Ву́лиця Фадє́єва — назва вулиць у деяких окупованих населених пунктах України. Також, колишня радянська окупаційна назва вулиць в деяких населених пунктах України.

 Вулиця Фадєєва — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Фадєєва — вулиця в місті Луганськ.

 Вулиця Фадєєва — колишня назва вулиці Луки Долинського в місті Біла Церква.
 Вулиця Фадєєва — колишня назва вулиці Павла Скоропадського в місті Вінниця.
 Вулиця Фадєєва — колишня назва Менонітської вулиці в місті Запоріжжя.
 Вулиця Фадєєва — колишня назва вулиці Анни Ярославни в місті Київ.
 Вулиця Фадєєва — колишня назва вулиці Гетьмана Пилипа Орлика в місті Коростень.
 Вулиця Фадєєва — колишня назва Колонківської вулиці в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Фадєєва — колишня назва Гнідавської вулиці в місті Луцьк.
 Вулиця Фадєєва — колишня назва Благодатної вулиці в місті Люботин.
 Вулиця Фадєєва — колишня назва вулиці Гончара в місті Мирноград.
 Вулиця Фадєєва — колишня назва вулиці Олени Теліги в місті Мукачево.
 Вулиця Фадєєва — колишня назва вулиці Петра Маркова в місті Олександрія.
 Вулиця Фадєєва — колишня назва Трояндової вулиці в місті Первомайськ, Миколаївська область.
 Вулиця Фадєєва — колишня назва вулиці Свободи в місті Переяслав.
 Вулиця Фадєєва — колишня назва Михайлівської вулиці в місті Покровськ.
 Вулиця Фадєєва — колишня назва вулиці Володимира Івасюка в місті Суми.
 Вулиця Фадєєва — колишня назва вулиці Сосюри в місті Шепетівка.

Вулиці, названі на честь людей